

Narrativa 
La rabbia degli angeli (The Wrath of Angels) – romanzo dello scrittore irlandese John Connolly
La rabbia degli angeli (Rage of Angels) – romanzo dello scrittore statunitense Sidney Sheldon

Televisione 
La rabbia degli angeli (Rage of Angels), miniserie TV del 1983 tratta dal romanzo omonimo di Sidney Sheldon